August Nielsen kan henvise til:

 August J. Nielsen (1890–1960) – en dansk arkitekt
 August Nielsen (politiker) (1809–1885) – en dansk godsejer, branddirektør i Varde og politiker.